Schenck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Heinrich Rudolf Schenck
 Norman C. Schenck